Beninho do Acordeom, nome artístico de Benilton da Silva Herculano (Caruaru, 27 de outubro de 1954) é um cantor, compositor, instrumentista e acordeonista brasileiro.

Discografia
Beninho (1999)
Beleza pura (1986)

Nascidos em 1954
Compositores de Pernambuco